Kaiserkreuz steht für
Kaiserkreuz (Großglockner), Gipfelkreuz
Kaiserkreuz (Kleinenglis), Wegekreuz